Янковський Анатолій Андрійович  (1950 — 28 березня 2021, Харків, Україна) — український діяч у галузі музейної справи.

Життєпис 
Народився у 1950 р. З 1998 по лютий 2003 рр. очолював Харківський історичний музей. З 2005 по 2010 рр. був одним з організаторів і членів журі Всеукраїнського музейного фестивалю у Дніпропетровську. Помер 28 березня 2021 р. унаслідок ускладнення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Праці 
 Янковський А. А. Харківський історичний музей: історія, стан та перспективи розвитку // П’яті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції «Музей: історія і проблеми сьогодення», 14 травня 1999 р. – Х., 1999.
 Янковський А. А. Харківський історичний музей - продовжувач традицій Музею Слобідської України ім.Г.С.Сковороди // Шості Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 80-річчю Музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 14 квітня 2000 р. – Х., 2000.
 Янковський А. А. Робота Харківського історичного музею з дослідження, збереження та популяризації пам'яток культурно-історичної спадщини // Сьомі Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції з міжнародною участю «Історія та археологія Слобожанщини в музеях Харківщини. До 100-річчя відкриття Салтівської культури», 12 квітня 2001 р. – Х., 2002.

Джерела 
 Від ускладнень COVID-19 помер ексдиректор Харківського історичного музею
 Колишній директор харківського музею помер від коронавірусу
 Ще один відомий харківський діяч пішов з життя від коронавірусу

Примітки 

Українські музейники
Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова